Ребрик — украинская фамилия.

Известные носители:
 Ребрик, Богдан Васильевич (род. 1938) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Ребрик, Вера Юрьевна (род. 1989) — российская и украинская легкоатлетка (метание копья).
 Ребрик, Денис Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.
 Ребрик, Иван Михайлович — украинский писатель и издатель.
 Ребрик, Кузьма Филиппович (1908—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ребрик, Лилиана Ивановна (род. 1981) — украинская актриса.
 Ребрик, Николай Фёдорович (1916—1998) — партийный деятель, председатель Смоленского промышленного облисполкома.
 Ребрик, Юрий Николаевич (1947—2015) — почетный гражданин Смоленской области, президент Ассоциации российских производителей бриллиантов, профессор кафедры «Оптико-электронные системы» СФМЭИ; Председатель Общественной палаты Смоленской области

См. также 
 Ребриков, Корней Григорьевич (1902—1984) — советский военный деятель, Генерал-майор (1943 год).